Rivalta se poate referi la:

 Rivalta Bormida, comună din provincia Alessandria, Italia
 Rivalta di Torino, comună din provincia Torino, Italia